VNV Nation — музыкальная группа электронно-индустриальной сцены, основоположники направления futurepop. VNV в названии группы сокращение от  (. Смысл этого девиза в том, что нужно стремиться к достижению своей цели, а не сидеть в горьком сожалении и тихо ненавидеть людей за то, что они делают что-то, чего тебе кажется, ты делать не можешь. Изначально группа называлась Nation, но Ронан Харрис почувствовал, что название может быть понято превратно, особенно на EBM-сцене (группа тогда играла на разогреве у Nitzer Ebb), и добавил «VNV».

Состав 
 Ронан Харрис (Ronan Harris) — вокал, музыка, тексты
 Марк Джексон (Mark Jackson) — ударные, клавишные (1990—2017)

Дискография

Студийные альбомы 
 Advance And Follow (1995)
 Praise The Fallen (1998)
 Empires (1999)
 Futureperfect (2002)
 Matter And Form (2005)
 Judgement (2007)
 Of Faith, Power And Glory (2009)
 Automatic (2011)
 Transnational (2013)
 Resonance: Music For Orchestra Vol. 1 (2015)
 Noire (2018) — первый студийный альбом за последние 5 лет и 10-й в дискографии группы. Сами музыканты говорят, что это «тёмная и мощная энергия, которой не сдержать». Альбом представляет из себя прекрасный образец электронной танцевальной музыки в стиле futurepop с вкраплениями synthpop, ebm, trance и даже классики. Чувственный вокал и ироничная философская лирика давно уже стала визитной карточкой коллектива.

Синглы и мини-диски 
 Strength of Youth (12") (1990)
 Body Pulse (12") (1990)
 Darkangel (MCD) (1999)
 Solitary EP (MCD) (1998)
 Standing (MCD) (2000)
 Burning Empires (Standing) (Limited Edition 2CD) (2000)
 Advance And Follow V2 (CD) (2001)
 Beloved (12") (2002)
 Beloved 1,2(MCD) (2002)
 Genesis 1,2 (MCD) (2002)
 Honour 2003 (MCD) (2003)
 Pastperfect (2DVD+MCD Special Edition Only) (2004)
 Chrome (Download) (2005)
 Reformation 01 (Limited Edition 2xCD + DVD) (2009)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный немецкий фан-сайт
 Страница на Myspace

Музыкальные коллективы Великобритании
Электронные музыкальные коллективы Великобритании
Музыкальные коллективы в стиле futurepop
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1990 году
Музыкальные коллективы из Лондона
Исполнители Wax Trax! Records
Исполнители Metropolis Records